YZS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coral Harbour (Canada)